Killjoy může být:

 Audiovize
 Killjoy (film, 1981) – film z roku 1981
 Killjoy (film, 2000) – americký horor z roku 2000
 Killjoys: Vesmírní lovci – kanadsko-americký televizní seriál z roku 2015

 Hudba
 The Killjoys (britská skupina) – britská hudební skupina
 The Killjoys (americká skupina) – americká hudební skupina
 The Killjoys (australská skupina) – australská hudební skupina
 The Killjoys (kanadská skupina) – kanadská hudební skupina